— известная японская сэйю.

Роли 
 A-Ko the Versus (OAV) А-Ко
 Adachi-ga Hara (movie) Энни
 Ah! My Goddess (TV) Линд
 Air Gear (TV) Рё Мимасака
 Ambassador Magma (OAV) Асука Мики
 Angel Links (TV) Аннэ
 Aoi Blink (TV) Принцесса Кирара
 Ariel Deluxe (OAV) Эйми Кацуки
 Battle Angel (OAV) Галли
 Battle Athletes Victory (TV) Джесси Гартланд
 Bio Armor Ryger (TV) Май
 Boogiepop Phantom (TV) Ариса Ниси; Макико Кисуги
 Bosco Daiboken (TV) Дженни
 Bucket de Gohan (TV) Самбээ
 Burn Up! (OAV) Рэйми
 Cardcaptor Sakura (TV) Сономи Дайдодзи
 Cardcaptor Sakura Movie 2: The Sealed Card Сономи Дайдодзи
 Carol: A Day In A Girl's Life (OAV) Профессор Тереза
 Chance! Pop Sessions (TV) Кайбара Мадока
 Chimpui (TV) Саяка
 Cool Cool Bye (OAV) Солон
 Dokyusei 2 (OAV) Идзуми Синохара
 Dokyusei 2 Special: Sotsugyousei (OAV) Идзуми Синохара
 Doraemon: Nobita and the Kingdom of Clouds (movie) Парупару
 Doraemon: Nobita Gets Lost in Space (movie) Мать Райана
 Everyday is Sunday (OAV) Юми Такэсита
 Explorer Woman Ray (OAV) Май
 Fate/stay night (TV) Тайга Фудзимура
 Hakkenden: Legend of the Dog Warriors (OAV) Принцесса Фусс
 Hermes - Winds of Love (movie) Афродита
 Higurashi no Naku Koro ni (TV) Миё Такано
 Hoop Days (TV) Тихиро Китагава
 Judge (OAV) Нанасэ
 Kage Kara Mamoru! (TV) Сакурако Кагэмори
 Kamichu! (TV) Аканэ Хитоцубаси
 Kara no Kyoukai - the Garden of sinners (movie) Кириэ Фудзё
 Knight Hunters (TV) Карэн Китаура; Стёэн
 Knights of Ramune & 40 (TV) Софи
 Magical Kanan (TV) Эми Хиираги
 Mahou Tsukai Sally 2 (TV) Карэн
 Maria-sama ga Miteru (OAV) Сатико Огасавара
 Maria-sama ga Miteru (TV) Сатико Огасавара
 Maria-sama ga Miteru ~Haru~ (TV) Сатико Огасавара
 Mobile Suit Gundam ZZ (TV) Минэва Лао Дзаби
 Mobile Suit SD Gundam (OAV) Минэва Лао Дзаби
 Mobile Suit SD Gundam Mk II (OAV) Минэва Лао Дзаби
 Mobile Suit Victory Gundam (TV)Лупэ Синэау
 Mobile Suit Zeta Gundam (TV) Минэва Лао Дзаби
 Moonlight Lady (OAV) Юрико Кураки
 Oniisama e (TV) Мэгуми Фурута
 Ozanari Dungeon: Kaze no Tou (OAV) Грэйт Соул
 PoPoLoCrois (TV) Урара
 Princess Minerva (OAV) Принцесса Минерва
 Project A-Ko (movie) Эйко «А-ко» Магами
 Project A-Ko 2: Plot of the Daitokuji Financial Group (OAV) Эйко «А-ко» Магами
 Project A-ko 3: Cinderella Rhapsody (OAV) Эйко «А-ко» Магами
 Project A-Ko 4: Final (OAV) Эйко «А-ко» Магами
 Rumbling Hearts (TV) Адзуса Исида
 SaiKano (TV) Фуюми
 Shima Shima Tora no Shimajirou (TV) Цунокити
 Shuffle! (TV) Аса Сигурэ
 Shuffle! Memories (TV) Аса Сигурэ
 Sol Bianca (OAV) Мэй Джессика
 Spirit Warrior (OAV 2) Асюра
 Sugar: A Little Snow Fairy (TV) Доктор Барбара
 Tokyo Babylon (OAV) Хокуто Сумэраги
 Tokyo Babylon 2 (OAV) Хокуто Сумэраги
 Twin Bee Paradise (OAV) Гвинби, Минт
 Umineko no Naku Koro ni Ева Усиромия
 Yawara! A Fashionable Judo Girl (TV) Юриэ

Актрисы озвучивания Японии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 11 декабря
Родившиеся в 1973 году